Rush er et engelsk ord, der kan have flere betydninger (bl.a. som substantiv "fremstormen", "tilstrømning" eller som verbum "styrte af sted"). Rush kan også betyde:

Musik 
 Rush (band), et canadisk band
 Rush (Rush album) − Rush album fra 1974
 Rush 2112 − et Rush-album
 "Rush", en sang fra 1993 med Depeche Mode på albummet Songs of Faith and Devotion''
 "Rush Rush" en sang fra 1983 med Debbie Harry
 "The Rush", en sang fra 1991 med Luther Vandross

Steder

Irland 
 Rush, Irland, en by i Irland

USA 
 Rush, Colorado
 Rush, Kentucky
 Rush, New York
 Rush City, Minnesota
 Rush County, Indiana
 Rush County, Kansas
 Rush Valley, Utah

Film og tv 
 Rush (film fra 1983) − en sciencefiction film instrueret af Anthony Richmond
 Rush (film fra 1991) − en kriminalfilm instrueret af Lili Fini Zanuck
 Rush (film fra 2002) − en Bollywood thrillerfilm instrueret af Shamin Desai
 Rush (film fra 2013) − en film om Formel 1 instrueret af Ron Howard
 Rush Hour (film) − en film
 Rush Hour 2 − en film
 Rush Hour 3 − en film

Andet 
 Rush (spilstrategi)
 Rush (wrestler) − ringnavn for den mexikanske professionelle wrestler William Muñoz
 Rush University − i Chicago, Illinois